Straal (wiskunde), de halve diameter
een dunne stoom water
een smalle strook licht
Angel (insect), het steekorgaan van een wesp of bij